Константин Вячеславович Жмеренецкий () — российский , член-корреспондент РАН (2016).

Биография 

Родился 9 декабря 1972 года.

В 1996 году — окончил Дальневосточный государственный медицинский университет (Хабаровск).

В 1998 году — окончил клиническую ординатуру, а в 2001 году — аспирантуру, защитил кандидатскую диссертацию.

С 2001 по 2012 годы — работал в ДВГМУ, пройдя путь от ассистента до декана лечебного факультета (2006—2012) и заведующего кафедрой клинической диагностики (2008—2014).

В 2008 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Микроциркуляция и влияние на нее ряда лекарственных препаратов при сердечно-сосудистых заболеваниях».

В 2012 году — присвоено учёное звание доцента.

С 2012 по 2016 годы — проректор по научной работе и международным связям Института повышения квалификации специалистов здравоохранения Министерства здравоохранения Хабаровского края.

В феврале 2016 года — назначен исполняющим обязанности ректора Дальневосточного государственного медицинского университета, в настоящее время —  университета.

В октябре 2016 году — избран членом-корреспондентом РАН.

В 2022 году в должности ректора подписал обращение Российского союза ректоров в поддержку вторжения России на Украину.

Научная деятельность 

Ведет исследования в области патологии микроциркуляции при внутренних болезнях, оценки влияния фармакопрепаратов на систему кровообращения, разработку способов лечения сердечно-сосудистых заболеваний, организация образования и науки.

Автор более ста научных публикаций, в том числе 3 монографии, 3 патента на изобретения.

Примечания

Ссылки